1994 Голяма награда на Унгария е 9-о за Голямата награда на Унгария и десети кръг от Сезон 1994 във Формула 1, който се провежда на 14 август 1994, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Репортаж 
Победител в състезанието е Михаел Шумахер с екипа на Бенетон-Форд, който печели и пол позишън (1:18.258). Той постига и най-бърза обиколка (1:20.881).

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Унгария